

Geografia
 Oregon City, città della California
 Oregon City, città dell'Oregon

Navi
 USS Oregon City (CA-122), nave USA